Rossalm steht für
 eine Alm/Alpe für Pferde, siehe Alm (Bergweide) #Rossalmen

Roßalm oder Rossalm heißen folgende geographische Objekte:

 Rossalm (Wölzer Tauern), 1894 m, Gipfel in der Wölzer Tauern im Lachtal, Steiermark
 Roßalm (Chiemgau), Alm bei Aschau im Chiemgau, Bayern
 Rossalm (Karawanken) (Bleščeča), Alm in Kärnten (Hütte ober der Arichwand)
 Roßalm (Brandenberger Alpen), Alm in den Brandenberger Alpen in Tirol
 Roßalm (Ammergauer Alpen), Alm in den Ammergauer Alpen, Bayern
 Roßalm (Winkelmoosalm), Alm auf der Winklmoosalm bei Reit im Winkl, Bayern
 Roßalm (Hollersbachtal), Alm im Hollersbachtal im Land Salzburg
 Rossalm (Pragser Dolomiten), Alm in Südtirol